Ranko Stojić (glumac)
 Ranko Stojić (nogometaš)